Алексе́й Фёдорович Еро́хин () — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Алексей Ерохин родился в семье крестьянина в 1920 году в селе Шейно (ныне —  Пензенской области). Получил неполное среднее образование. До призыва в армию проживал в селе Топольное Угловского района Алтайского края. В августе 1940 года Ерохин призван Угловским райвоенкоматом на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С мая 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Западном и Воронежском фронтах. К июлю 1943 года старший сержант Алексей Ерохин командовал орудием 1177-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 14-й истребительно-противотанковой бригады Воронежского фронта. Отличился во время Курской битвы.

6-7 июля 1943 года расчёт Ерохина вёл бой в районе посёлка Покровка, уничтожив восемь немецких танков. Когда наводчик выбыл из строя, Ерохин заменил его собой и лично подбил два танка противника. В том бою получил тяжёлые ранения, от которых скончался 9 июля 1943 года в госпитале. Похоронен в селе Пушкарное  Курской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в Курской битве», старший сержант Алексей Ерохин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Герои — освободители Черкасщины. 2-е изд., доп. и  испр. Днепропетровск, 1980. С. 61—62.
 Они прославили Родину. Кн. 2. 3-е изд. Ростов-на-Дону, 1975. С. 460—461.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Умершие от ран